Chłopaki do wzięcia – polski serial dokumentalny
 Chłopaki do wzięcia – amerykański film z 2014